Golem může být:

 Mytická bytost Golem – oživlá hliněná socha z židovských bájí a pověstí

Kultura 
 Golem (divadelní hra) – česká divadelní hra dvojice Jan Werich a Jiří Voskovec z repertoáru Osvobozeného divadla
 Golem (film, 1936) – česko-francouzský film z roku 1936
 Golem (film, 2000) – italský film z roku 2000
 Golem (muzikál) – český muzikál
 Golem (román) – román autora Gustava Meyrinka
 Golem (skupina) – česká hudební skupina Jana Václavíka
 Slečna Golem – český film režiséra Jaroslava Balíka z roku 1973

Opera 
 Golem (Bretan) – opera Nicolae Bretana (1923)
 Golem (d'Albert) – opera Eugena d'Alberta (1926)
 Golem (Bartoň) – opera Hanuše Bartoně (1991)

Další významy 
 Golem (město) – město v Albánii
 Golem (pokémon) – postavička z japonských videoher, anime seriálu, sběratelské karetní hry a z komiksu (Manga)
 Golem (skalní věž) – skalní věž v Děčínské vrchovině
 Golem (tokamak) – bývalý tokamak Castor, nyní patřící ČVUT-FJFI
 Golem (zdravotnický modul) – nákladní automobil upravený na zdravotnické zásahové vozidlo
 Radio Golem – pražská rozhlasová stanice vysílající mezi lety 1991 a 1996
 Golem (Minecraft) – postavička ve hře Minecraft